Джейкоб Лурье (Лури, ; род. 7 декабря 1977, Вашингтон) — американский математик.

Член Национальной академии наук США (2020).

Вырос в Силвер-Спринг, родители — адвокаты Джеймс Лурье () и Нора Бейли (), брат — Натан. Будучи учеником средней школы , с абсолютным счётом стал победителем Международной математической олимпиады (1994). В 1996 году стал победителем . В 2000 году окончил математическое отделение Гарвардского колледжа и стал обладателем  за дипломную работу по алгебрам Ли. В 2004 году защитил диссертацию доктора философии по математике в Массачусетском технологическом институте под руководством Майкла Хопкинса, до 2007 года был доцентом там же. С 2009 года — профессор Гарвардского университета.

В 2014 году награждён премией за прорыв в математике (за вклад в основания теории высших категорий и производной алгебраической геометрии, классификацию полностью протяжённых топологических квантовых теорий поля и модульно-теоретическую интерпретацию эллиптических когомологий) и в том же году получил стипендию Мак-Артура.

Примечания 

Родившиеся в Вашингтоне
Математики по алфавиту
Математики США
Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Гарвардского университета
Выпускники Массачусетского технологического института
Сотрудники Института перспективных исследований
Доктора философии по математике
Стипендиаты Мак-Артура
Победители конкурса поиска научных талантов памяти Вестингауза
Победители Международной математической олимпиады
Члены Национальной академии наук США
Лауреаты Премии за прорыв в математике